Эта статья представляет собой список нобелевских лауреатов из Франции по материалам Нобелевского комитета.

Список лауреатов

Итого 
 Нобелевская премия мира: 10 лауреатов (1901, 1907, 1909, 1920, 1926, 1927, 1951, 1952, 1968 и 1999)
 Нобелевская премия по физике: 14 лауреатов (1903 (трое), 1908, 1926, 1929, 1966, 1970, 1991, 1992, 1997, 2007, 2012 и 2018)
 Нобелевская премия по химии: 9 лауреатов (1906, 1911, 1912 (двое), 1935 (двое), 1987, 2005 и 2016)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине: 13 лауреатов (1907, 1912, 1913, 1928, 1956, 3 в 1965, 1977, 1980, 2008 (двое) и 2011)
 Нобелевская премия по литературе: 15 лауреатов (1901, 1904, 1915, 1921, 1927, 1937, 1947, 1952, 1957, 1960, 1964, 1985, 2000, 2008 и 2014)
 Нобелевская премия по экономике (официально Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля): 2 лауреата (1988 и 2014)
 Всего:

 60 лауреатов Нобелевской премии, из которых одна получила премию дважды (Мария Кюри)
 3 женщины, получивших премию: Мария Кюри (в 1903 и 1911), её дочь Ирен (в 1935) и Франсуаза Барре-Синусси (в 2008)

См. также 
 Нобелевские лауреаты из России
 Нобелевские лауреаты из Дании
Списки лауреатов премий